|}

Die Aioi-Linie (jap. , Aioi-sen) war eine Eisenbahnstrecke im Osten der japanischen Insel Hokkaidō. Sie wurde 1924/25 eröffnet und war bis 1985 in Betrieb.

Beschreibung 
Bei der Aioi-Linie handelte es sich um eine 36,8 km lange Stichstrecke in der Unterpräfektur Okhotsk, die im Bahnhof Bihoro von der Sekihoku-Hauptlinie abzweigte und in südlicher Richtung durch das Abashiri-Tal nach Kitami-Aioi führte. Die Strecke war kapspurig, eingleisig und nicht elektrifiziert. Insgesamt wurden 14 Bahnhöfe und Bedarfshaltestellen bedient. Im Bahnhof Tsubetsu zweigte die 43,5 km lange Tsubetsu-Waldbahn ab.

Der Bahnhof Kitami-Aioi blieb als Eisenbahnmuseum erhalten.

Geschichte 
Im Anhang des Eisenbahnbaugesetzes von 1922 war der Bau einer Senbi-Linie (, Senbi-sen) vorgesehen. Sie sollte von Bihoro über Kitami-Aioi nach Kushiro führen. Am 17. November 1924 eröffnete das Eisenbahnministerium den ersten Abschnitt von Bihoro nach Tsubetsu und gab der Strecke die (vermeintlich provisorische) Bezeichnung Aioi-Linie. Knapp ein Jahr später folgte am 15. November 1925 die Eröffnung des Abschnitts zwischen Tsubetsu und Kitami-Aioi. Aufgrund von Finanzierungsproblemen unterblieben weitere Bauarbeiten. Nach der Fertigstellung der weiter östlich verlaufenden Senmō-Hauptlinie im Jahr 1931 schien der Weiterbau nach Kushiro nicht mehr dringlich zu sein und die Vollendung des Projekts wurde aufgegeben.

In den Jahren 1955 und 1956 richtete die Japanische Staatsbahn nach der Einführung von Dieseltriebwagen im Personenverkehr sieben neue Haltestellen ein. In den 1960er Jahren bestanden Pläne, die Aioi-Linie mit der Shiranuka-Linie bei Hokushin zu verbinden, wozu es jedoch nicht kam. Der letzte von einer Dampflokomotive gezogene Güterzug verkehrte im Mai 1975. Aus Kostengründen gab die Staatsbahn den Güterverkehr am 11. Dezember 1979 auf. Schließlich legte sie die Aioi-Linie am 1. April 1985 still.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaidō